Dryolestes is een geslacht van uitgestorven zoogdieren uit de Morrison-formatie en de Alcobaça-formatie uit het Laat-Jura van Portugal. De typesoort Dryolestes priscus werd in 1878 benoemd door Othniel Charles Marsh. De geslachtsnaam betekent 'eikenrover'. De soortaanduiding betekent 'de vroege'. 

Het holotype YPM 11820 werd door William Harlowe Reed gevonden op de Como Bluff in Reeds Quarry No 9. Het bestaat uit een onderkaak. Een andere onderkaak, specimen YPM 10646, is later aangewezen als neotype. Dryolestes is aanwezig in de stratigrafische zones 2, 5 en 6.

Andere soorten zijn Dryolestes arcuatus Marsh 1879, Dryolestes gracilis Marsh 1881, Dryolestes tenax Marsh 1889, en Dryolestes leiriensis Martin 1999 uit Portugal, gebaseerd op holotype Gui Mam 130/74. Verder zijn er wat soorten uitgewisseld met het geslacht Heptairus.

Fylogenie 

Uitgestorven zoogdieren